Yuji Ono (小野 裕二, Ono Yūji; Yokosuka, 22 december 1992) is een Japans voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt.

Carrière
Ono tekende in 2010 bij Yokohama F. Marinos. Dat verruilde in hij januari 2013 voor Standard Luik. Op 25 januari 2013 maakte hij tegen KV Kortrijk zijn debuut. Op 21 juli 2013 scheurde hij zijn kruisbanden in een oefenwedstrijd tegen Virton, waardoor hij het ganse seizoen 2013/14 aan de kant bleef.

Op 20 juli 2015 tekende hij een contract voor twee jaar bij Sint-Truidense VV.

Statistieken

Japans voetballer